San Giorgio peut se référer à :

Toponymie



Communes 
 San Giorgio Albanese, une commune italienne de la province de Cosenza dans la région Calabre
 San Giorgio in Bosco, une commune italienne de la province de Padoue dans la région Vénétie
 San Giorgio Canavese, une commune italienne de la province de Turin dans la région Piémont
 San Giorgio a Cremano, une commune italienne de la province de Naples dans la région Campanie
 San Giorgio Ionico, une commune italienne de la province de Tarente dans la région des Pouilles
 San Giorgio su Legnano, une commune italienne de la province de Milan dans la région Lombardie
 San Giorgio a Liri, une commune italienne de la province de Frosinone dans la région Latium
 San Giorgio di Lomellina, une commune italienne de la province de Pavie dans la région Lombardie
 San Giorgio Lucano, une commune italienne de la province de Matera dans la région Basilicate
 San Giorgio di Mantova, une commune italienne de la province de Mantoue dans la région Lombardie
 San Giorgio La Molara, une commune italienne de la province de Bénévent dans la région Campanie
 San Giorgio Monferrato, une commune italienne de la province d'Alexandrie dans la région Piémont
 San Giorgio Morgeto, une commune italienne de la province de Reggio de Calabre dans la région Calabre
 San Giorgio di Nogaro, une commune italienne de la province d'Udine dans la région Frioul-Vénétie Julienne
 San Giorgio Scarampi, une commune italienne de la province d'Asti dans la région Piémont
 San Giorgio delle Pertiche, une commune italienne de la province de Padoue dans la région Vénétie
 San Giorgio di Pesaro, une commune de la province de Pesaro et Urbino dans les Marches
 San Giorgio Piacentino, une commune italienne de la province de Plaisance dans la région Émilie-Romagne
 San Giorgio di Piano, une commune italienne de la province de Bologne dans la région Émilie-Romagne
 San Giorgio della Richinvelda, une commune de la province de Pordenone dans la région Frioul-Vénétie Julienne
 San Giorgio del Sannio, une commune italienne de la province de Bénévent dans la région Campanie

Autres communes 
 Castel San Giorgio, une commune italienne de la province de Salerne dans la région Campanie
 Monforte San Giorgio, une commune italienne de la province de Messine dans la région Sicile
 Porto San Giorgio, une commune italienne de la province de Fermo dans la région Marches
 Torre San Giorgio, une commune italienne de la province de Coni dans la région Piémont

Îles 
 L’île de San Giorgio Maggiore, une île de Venise en Italie
 L'île de San Giorgio in Alga, une île de la lagune de Venise

Autres 
 San Giorgio, une station du métro de Gênes

Le Monte San Giorgio, une montagne du canton du Tessin en Suisse.

Armement
 La classe San Giorgio, une classe de navires de la marine italienne
 La classe de croiseurs San Giorgio, une autre classe de navires de la marine italienne
 Le San Giorgio, croiseur tête de cette classe

Voir aussi 
 , page d'homonymie
 , page d'homonymie

Homonymie de toponyme